Figyelők titkos szervezet a Hegylakó című sorozatban
 Figyelők (Eyes) amerikai krimisorozat (2005)